Маке́ () — французская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Маке, Александра (более известна под псевдонимом Альма; род. 1988) — французская певица.
 Маке, Жаклин (род. 1949) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.
 Маке, Огюст (1813—1888) — французский писатель, романист и драматург.

Топоним 
 Маке — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи

Другое 
 Maquet — транснациональная компания, занимающаяся комплексным оснащением операционных и реанимационных отделений медицинским оборудованием под своим брендом.

См. также 
 Макке